Mattei ist ein italienisches Adelsgeschlecht, siehe Mattei (Adelsgeschlecht)

Mattei oder Mattéi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Mattei (1744–1820), italienischer Kardinal
 Bruno Mattei (1931–2007), italienischer Regisseur
 Cesare Mattei (1809–1896) italienischer Adliger, Politiker und Wunderheiler
 Clemente Mattei (* 1939), italienischer Schauspieler
 Danilo Mattei (* 1958), italienischer Schauspieler
 Davide Mattei (* 2001), italienischer Rapper und Musikproduzent, siehe Tha Supreme
 Enrico Mattei (1906–1962), italienischer Manager
 Gaspare Mattei (1598–1650), italienischer Kardinal und Erzbischof
 Giovanni Ettore Mattei (1865–1943), italienischer Botaniker
 Girolamo Mattei (1547–1603), italienischer Kardinal
 Girolamo Mattei (Graf von Giove) (1606–1676), Graf von Giove
 Girolamo Mattei (1672–1740), Erzbischof von Fermo
 Giuseppe Mattei (1928–2000), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Janet Akyüz Mattei (1943–2004), türkische Astronomin
 Jean-François Mattéi (* 1941), französischer Philosoph
 Jean-François Mattei (1941–2014), französischer Politiker
 Lorenzo Girolamo Mattei (1748–1833), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Louis Napoléon Mattei (1849–1907), französischer Geschäftsmann, siehe Moulin Mattei
 Mario Mattei (1792–1870), italienischer Kardinal

 Peter Mattei (* 1965), schwedischer Opernsänger (Bariton)
 Rita Mattei (* 1958), italienische Politikerin
 Roberto de Mattei (* 1948), italienischer Professor für Geschichte und Publizist
 Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei (1811–1883), italienischer Geistlicher, Lateinischer Patriarch von Konstantinopel und Kardinal der Römischen Kirche
 Sara Mattei (* 1995), italienische Popsängerin, siehe Mara Sattei
 Stanislao Mattei (1750–1825), italienischer Komponist und Musiktheoretiker

Siehe auch:
 Matthei
 Matthäi
 Matthaei
 Matthey